Кошаркашка лига Србије у сезони 2012/13. је седмо такмичење организовано под овим именом од стране Кошаркашког савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Друга лига Србије.

Први део лиге броји 14 екипа и играју га сви клубови који су изборили место у њој, изузев клубова који су учесници Јадранске лиге. Спонзорска права на први део кошаркашке лиге Србије је купио Агрожив па он лиге носи име Агрожив кошаркашка лига Србије.

У другом делу се прикључују три српска тима који учествују у Јадранској лиги и заједно са 5 првопласираних клубова из првог дела Кошаркашке лиге Србије формирају Суперлигу Србије (укупно 8 екипа). Четири првопласиране екипе Суперлиге учествују у завршном разигравању за титулу (плеј-офу) и обезбеђују пласман у наредну сезону Јадранске лиге. Победник Суперлиге добија титулу шампиона Србије.

Како би се ублажила превелика пауза између две сезоне коју имају тимови који не играју Суперлигу, од ове сезоне уведена је још једна фаза такмичења - Развојна лига Србије. Ова лига броји 8 екипа, а право учешћа у њој имају сви клубови који се нису пласирали у Суперлигу, изузев тимова који су се нашли у зони испадања. Спонзорска права на овај део кошаркашке лиге Србије је купио Swisslion па је пуно име такмичења у овој сезони Swisslion развојна лига Србије.

Агрожив кошаркашка лига Србије

Клубови у сезони 2012/13. 

1 Раднички ФМП је у јануару 2013. променио име у ФМП.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Најкориснији играчи кола и лиге

Swisslion развојна лига Србије

Клубови у сезони 2012/13. 

1 Млади тим Мега Визуре узео је учешће уместо Вршца.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Најкориснији играчи кола и лиге

Суперлига Србије

Клубови у сезони 2012/13. 

1 Након што се отворила могућност да се пласира у АБА лигу и како у истој није дозвољено да се такмиче више од два клуба из истог града, клуб се за мечеве против Партизана и Црвене звезде сели из Београда у Крушевац.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Најкориснији играчи кола и лиге

Разигравање за титулу

Полуфинале 
Први пар:

Други пар:

Финале

Резултати клубова КЛС у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт КЛС

Кошаркашка лига Србије
Сезона 2012/13. у српској кошарци